panika – pojęcie psychologiczne
 Panika – zespół rockowy